Серёжа — название нескольких рек Европейской части России

 Серёжа (приток Куньи) — река в Тверской области, правый приток Куньи

 Серёжа (приток Тёши) — река в Нижегородской области, правый приток Тёши (бассейн Оки).